

Браузери 
 Google Chrome — браузер для комп'ютерів, телефонів і планшетних ПК. Не підтримується для Windows RT. Розробник: Google

Оксиди 
 Хром (III) оксид — Cr2O3 — речовина зеленого кольору, з гексагональною будовою кристалів. Проявляє амфотерні властивості.

Хімічні елементи 
 Хром — хімічний елемент, із символом Cr і атомним номером 24, перший елемент шостої групи.
 Підгрупа хрому — елементи побічної підгрупи шостої групи періодичної періодичної системи елементів Менделєєва.

Медицина 
 Хромосома — це велика молекулярна структура, де міститься близько 90% ДНК клітини.

Металургія 
 Хромування — дифузійне насичення поверхні сталевих виробів хромом, або процес осадження на поверхню деталі шару хрому з електроліта під дією електричного струму.
 Силікохром — або феросилікохром — феросплав, основні компоненти якого — кремній і хром; виплавляється в рудний-термічній печі вуглецевідновним процесом з кварциту і гранульованого передільного ферохрома або хромової руди.

Мінерали 
 Хроміт (хромистий залізняк) — мінерал, що складається з заліза, хрому і кисню; єдина руда для одержання хрому.

Сплави 
 Ніхром — загальна назва прецизійних жаростійких хромо-нікелевих сплавів, а також потрійних хром-нікель-залізних сплавів з однофазною структурою твердого розчину з додаванням марганцю, кремнію та алюмінію.
 Хромель — нікелевий сплав, що містить наступні компоненти: хром (Cr) — 8,5…10%; нікель (Ni) — 89…91%; кобальт (Co) — 0,6…1,2%; кремній (Si), мідь (Cu), манган (Mn) та інші елементи як домішки.
 Силікохром — або феросилікохром — феросплав, основні компоненти якого — кремній і хром; виплавляється в рудний-термічній печі вуглецевідновним процесом з кварциту і гранульованого передільного ферохрома або хромової руди.

Руди 
 Хромові руди — руди, що містять хром у кількостях, достатніх для його економічно вигідного видобутку.

Металургія 
 Хромування — дифузійне насичення поверхні сталевих виробів хромом, або процес осадження на поверхню деталі шару хрому з електроліта під дією електричного струму.
 Силікохром — або феросилікохром — феросплав, основні компоненти якого — кремній і хром; виплавляється в рудний-термічній печі вуглецевідновним процесом з кварциту і гранульованого передільного ферохрома або хромової руди.